Салаев — фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Салаев, Аяз Рамиз оглы (род. 1960) — азербайджанский киновед, кинорежиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, актёр.
 Салаев, Бадма Катинович (род. 1966) — общественный и политический деятель.
 Салаев, Гаджи Гаджи Баба оглы (род. 1968) — азербайджанский общественный и политический деятель. Депутат Национального собрания. 
 Салаев, Субхи Гашум оглы (1927—1990) — академик АН АзССР
 Салаев, Фазиль Идрис оглы (1931—1978) — азербайджанский советский актёр театра и кино.
 Салаев, Фуад Мамедамин оглы (род. 1943) — азербайджанский скульптор.
 Салаев, Эльдар Юнис оглы (1933—2022) — азербайджанский физик.